Radujni (en rus: Радужный) és un poble (possiólok) de la província de Magadan, a Rússia, que el 2018 tenia 137 habitants.

Possiolki de la província de Magadan